Рено де Форе (;  — ) — граф Форе и (по правам жены) сеньор де Божё. Сын Гига IV и его второй жены Эрменгарды Овернской (или первой жены — Филиппы (Матильды) де Дампьер).

В 1259 наследовал брату — Гигу V, умершему бездетным.

В 1247 году (в феврале или ноябре) женился на Изабелле, дочери Умбера V, сеньора де Божё, вдове Симона II де Семюр, сеньора де Люси, получив за ней обширные земельные владения: сеньории Сен-Бонне, Пуйли и Люзи.
 
В 1265 году после смерти брата (Гишара V) Изабелла унаследовала сеньорию Божё. Но её права оспорили родственники — Фульк де Монгаскон и Эймар де Пуатье. В 1267 году между ними было заключено мировое соглашение, которое утвердил король Людовик IX, после чего Изабелла вместе с мужем вступила во владение сеньорией, которая затем перешла их второму сыну.

Согласно средневековым историческим источникам, Рено де Форе летом 1270 года отправился в Восьмой крестовый поход (через Неаполь с Карлом Анжуйским) и умер в Тунисе 13 ноября того же года (по другим данным — вскоре после возвращения во Францию).

Дети Рено де Форе и Изабеллы:
 Гиг VI (ум. 19 января 1278) — граф Форе
 Луи I де Божё (ум. 23 августа 1295) — с 1272 г. сеньор де Божё
 Гишар (ум. 1270)
 Этьенетта (Стефания)

Источники 
 Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, Tome I. sur Google Livres, page 53, 258, 260—261, 277—288.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/BURGUNDY%20Kingdom.htm#_Toc475984129
 César de Laferrière Fragment d’une Notice historique sur la Dombe
 Histoire du Forez / par M. Antoine,… — 1883, стр. 68

Примечания 

Графы де Форе
Участники Восьмого крестового похода
Дом д’Альбон
Сеньоры де Божё